Erik Grijs kan syfta på: 

Erik Andersson Grijs (1600-talet), målare i Göteborg
Erik Eriksson Grijs (cirka 1645–1720), målare i Göteborg